Garagoa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Garagoa (ort), Boyacá, 
 Garagoa (kommun), Boyacá,